El Govern Militar és un edifici de l'exèrcit espanyol a Barcelona destinat bàsicament a usuos administratius. És un edifici Neoclàssic de principis del , construït al final del passeig de Colom, a la confluència amb la plaça Porta de la Pau.

Història 
El 1855 es va construir un primer edifici militar anomenat Parc d'enginyers en els terrenys de l'antic convent de Sant Francesc enderrocat el 1837. El 1928 es va iniciar la construcció de l'actual edifici per allotjar dependències del  Ministeri de la Guerra. Es tracta d'un edifici d'estil neoclàssic, obra d'Adolf Florensa i Ferrer, dissenyat com un clon de l'edifici de la Llotja, situat a l'altre extrem del passeig de Colom.

Característiques 
De planta rectangular, és organitzat al voltant de dos patis. Les seves quatre façanes estàn adornades amb columnes estriades, capitells corintis, timpans esculpits, balustrades i altres elements característics del monumentalisme classicista, característic dels edificis oficials de l'època. En l'actualitat alberga la Prefectura d'Intendència del  Ministeri de Defensa.

Vegeu també 
 Primer convent de Sant Francesc
 Plaça Medinaceli
 Govern Civil (Barcelona)

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 

 lavanguardia.com
 Wiki_Loves_Monuments

Edificis neoclàssics de Barcelona
Edificis del districte de Ciutat Vella